Альберт — чоловіче ім'я

Монархи 
 Альберт I (1875–1934) — король Бельгії.
 Альберт II (1934) — король Бельгії.
 Альберт Саксен-Кобург-Готський (1819–1861) — принц-консорт Великої Британії, чоловік королеви Вікторії.

Інші 
 Альберт — антипапа, вибраний у 1101 році.
 Альберт фон Буксгофден (бл. 1160–1229) — бременський канонік, єпископ Ліфляндії з 1199 року; засновник Риги
 Альберт Великий (бл.1193 — 1280) — німецький філософ, теолог і природознавець
 Альберт Март (1828–1897) — німецький астроном, який працював в Англії та Ірландії.

Прізвище 

 А. Альберт (невідомо) — французький регбіст, чемпіон літніх Олімпійських ігор 1900.
 Ганс Альберт (1921) — німецький філософ.
 Герберт Альберт (1903 — 1973) — німецький диригент і піаніст.
 Едвард Альберт (1951 — 2006) — американський актор, лауреат премії «Золотий глобус».
 Едуард Алберт (1841 — 1900) — чеський хірург, публіцист, професор.
 Едді Альберт (1906 — 2005) — американський актор театру, кіно і телебачення, дворазовий номінант премії «Оскар».
 Зигмунт Альберт (1908 — 2001) — польський лікар-патологоанатом, історик медицини.
 Іван Альберт (1977 — 2015) — сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Альберт Крістіан Вадимович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Йозеф Альберт (1825 — 1886) — німецький фотограф та винахідник.
 Флоріан Альберт (1941 — 2011) — угорський футболіст, нападник.
 Франтішек Алберт (1856 — 1923) — чеський хірург і письменник.

У культурі і мистецтві 
 «Альберт» — повість Льва Толстого (1858).
 «Альберт — п'ятий мушкетер» — мультиплікаційний серіал (Франція—Велика Британія, 1993—1996).
 Вигадані персонажі
 Граф Альберт — один з головних героїв балету А. Адана «Жизель» (1841).
 Альберт — персонаж книжок Террі Пратчетта про Плаский світ.
 Альберт Вескер — персонаж серіалу Resident Evil.

Топоніми 

 Альберт — вершина, третій за висотою пік (5 087 м) гори Стенлі у горах Рувензорі (Африка).
 Альберт-Едвард — гора (3 990 м) гірського хребта Оуен-Стенлі (масив Вгартон) в Центральній провінції Папуа Нової Гвінеї.
 Альберт — графство в південно-східній частині канадської провінції Нью-Брансвік.
 Альберт — озеро в басейні річки Ніл, на кордоні Демократичної Республіки Конго та Уганди.
 Альберт — судноплавний канал у Бельгії.

Інше 
 Альберт-холл — концертний зал, меморіал на згадку принц-консорта Альберта, в одному з районів Лондона.
 719 Альберт — астероїд групи Амура, відкритий 1911 року.

Див. також 
 Альбрехт
 Адальберт
 Альбер
 Альбертіна